Laporte ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Laporte (Colorado), census-designated place im Larimer County, Colorado
 Laporte (Minnesota), Stadt (City) im Hubbard County, Minnesota
 Laporte (Pennsylvania), Borough im Sullivan County, Pennsylvania
 Laporte Township (Pennsylvania)

Laporte ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Laporte (1850–1904), französischer Bildhauer

 Aymeric Laporte (* 1994), französischer Fußballspieler

 Bernard Laporte (* 1964), französischer Rugbyspieler und -trainer
 Christophe Laporte (* 1992), französischer Radsportler
 Danny LaPorte (* 1956), US-amerikanischer Motocrossfahrer
 Francis de La Porte de Castelnau (1802–1880), französischer Insektenkundler, siehe François Louis Nompar de Caumont de La Force
 Geneviève Laporte (1926–2012), französische Schriftstellerin, Dichterin, Filmemacherin sowie Modell und Geliebte von Pablo Picasso
 Guy Laporte (* 1952), französischer Rugby-Union-Spieler
 Hélène Laporte (* 1978), französische Politikerin
 Hormidas Laporte (1850–1934), kanadischer Politiker und Unternehmer
 Jean-Baptist Laporte, französischer Ruderer
 John Laporte (1798–1862), US-amerikanischer Politiker
 Julien Laporte (* 1993), französischer Fußballspieler
 Léo Laporte-Blairsy (1865–1923), französischer Bildhauer
 Osmin Laporte (1875–1932), französischer Diplomat
 Otto Laporte (1902–1971), US-amerikanischer Physiker und Strömungsmechaniker
 Paul Laporte (1904–1980), deutschamerikanischer Kunsthistoriker
 Pierre Laporte (1921–1970), kanadischer Politiker
 Pierre Sanfourche-Laporte (1774–1856), französischer Jurist
 Wilhelm Laporte (1833–1900), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Yves Laporte (1920–2012), französischer Mediziner

Siehe auch:

 La Porte (Begriffsklärung)
 LaPorte
 Otto-Laporte-Preis
 Laporta